O-teu-pai-é-careca é o nome comum dado a diversas espécies vegetais:

 Taraxacum adamii
 Taraxacum braun-blanquetii
 Taraxacum ekmanii
 Taraxacum lacistophyllum
 Taraxacum lucipedatum
 Taraxacum marginellum
 Taraxacum panalpinum
 Taraxacum perminiatum
 Taraxacum sundbergii